Polonskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anschelina Wladimirowna Polonskaja (* 1969), russische Autorin, die vor allem für ihre Lyrik bekannt ist
 Jelena Iwanowna Kasimirtschak-Polonskaja (1902–1992), russisch-polnisch-sowjetische Astronomin und Hochschullehrerin
 Jelisaweta Grigorjewna Polonskaja (1890–1969), russische Schriftstellerin, Dichterin, Übersetzerin und Gründungsmitglied der Petrograder Serapionsbrüder

siehe auch
Polonski